DDS est un sigle pouvant signifier :

 déchets diffus spécifiques, catégorie de déchets ménagers ;
 Documents diplomatiques suisses, groupe de recherche sur les relations internationales de la Suisse ;
 données de santé ;
 Data Distribution Service, norme d'échanges de données via un réseau ;
 Digital Data Storage, format de stockage numérique ;
 Direct Digital Synthesis, méthode de génération de signaux électriques de forme et de fréquence arbitraires
 Dry deck shelter, désignation en anglais de la valise sèche, module amovible pour sous-marin.
  (en français, synthétiseur numérique direct), en électronique, un générateur de signal par synthèse numérique directe ;
 , distributeur de DDS-CAD ;
 Direction de la documentation et de la sécurité, l'ancienne police secrète du Tchad.
Dimensionnement des Structures, un domaine de la conception mécanique lié à la résistance des matériaux
Don du sang, aller dans un centre de don pour donner son sang